56-й чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2017 года проводился с 1 по 5 февраля в городе Йёнчёпинг.

В чемпионате приняло участие 8 команд.
Чемпионом стала команда Skellefteå CK Sigfridsson (Шеллефтео) (скип Маргарета Сигфридссон); команда Skellefteå CK выиграла чемпионат в 5-й раз в своей истории, Маргарета Сигфридссон — в 5-й раз, из них в 3-й в роли скипа команды. Серебряные медали завоевала команда Sundbybergs CK Hasselborg (Сундбюберг; скип Анна Хассельборг). Бронзовыми призёрами стала команда Östersund CK Team Woolpower (Эстерсунд; скип Tova Sundberg).

Одновременно и в том же месте проводились чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2017 и чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках 2017.

Формат турнира 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Три лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, затем в финале победитель полуфинала встречается с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место.

Составы команд 

(источник:; скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований 
Время начала матчей дается по UTC+1.

Групповой этап 

  Проходят в финал плей-офф.
  Проходят в полуфинал плей-офф.
(источник:)

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2017

2017
Спорт в Швеции в 2017 году
Февраль 2017 года
Спортивные соревнования в Йёнчёпинге